Kameleon (sterrenbeeld)
 plantengeslacht  met een soort: Chamaeleon macrophyllus